Леонтьевский центр — международный центр социально-экономических исследований. Основан в 1991 году по инициативе мэра Санкт-Петербурга А. А. Собчака и лауреата Нобелевской премии по экономике В. В. Леонтьева для осуществления экспертной поддержки рыночных реформ в России, оказания консультационно-методической помощи региональным и местным властям в разработке программ социально-экономического развития и эффективных механизмов стратегического управления. Научный руководитель — доктор экономических наук С. А. Васильев.

Леонтьевский центр ведёт проектную деятельность как в рамках собственных программ исследований, так и по заказам российских правительственных организаций (в том числе министерств Российской Федерации, Администрации Санкт-Петербурга, органов власти субъектов и городов РФ), а также российских некоммерческих фондов, исследовательских и финансовых организаций, охватывающих следующую тематику: региональная экономика, общественные финансы, территориальное стратегическое планирование, рынки земли и недвижимости, инвестиции, пространственное планирование, поддержка предпринимательства, региональная экономическая политика.

Леонтьевский центр — инициатор и один из основных организаторов ежегодных Общероссийских форумов «Стратегическое планирование в регионах и городах России» (с 2002 года), организатор ежегодных «Леонтьевских чтений» (с 2000 года), инициатор и постоянный организатор междисциплинарного семинара «Актуальные проблемы трансформации социального пространства» — с 2002 года (совместно с Социологическим институтом РАН). В 2009 году семинар возобновил работу под названием «Экономика и общество», к составу учредителей присоединились Высшая школа экономики (Москва) и её Санкт-Петербургский филиал и Санкт-Петербургский экономико-математический институт РАН (до 2018 года).

Направления деятельности 
• организация и проведение исследований по проблемам региональной экономики и общественных финансов;

• оказание консультационных услуг федеральным, региональным и муниципальным органам управления при разработке стратегических планов, проектов и программ социально-экономического развития;

• организация научных конференций, практических семинаров, тренингов;

• издательская деятельность;

• информационные технологии и телекоммуникации.

Леонтьевские чтения 
Цикл конференций назван «Леонтьевскими чтениями» в честь лауреата Нобелевской премии по экономике Василия Васильевича Леонтьева, давшего своё имя «Леонтьевскому центру», который является организатором Чтений. Ежегодно в феврале конференция собирает ведущих российских и зарубежных учёных, политиков, экспертов, обсуждающих теоретические концепции социальных наук и проблемы экономического развития России. Основная целевая аудитория конференции — научное, деловое и информационное сообщество России и Санкт-Петербурга.

Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» 
Ежегодный Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге с 2002 года и стал основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации стратегий и комплексных проектов развития городов и регионов Российской Федерации. Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Счётная палата Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Правительстве Российской Федерации, Центр стратегических разработок, МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Ежегодно в Форуме принимают участие более 1000 человек: представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, представители бизнеса, научного и экспертного сообществ, общественных организаций и средств массовой информации.

Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре (РЦСП) 
Ресурсный центр по стратегическому планированию (РЦСП) начал формироваться в 2000 году как отклик на запрос со стороны управленческой практики по освоению принципиально новой для России технологии планирования, которую впервые полномасштабно применил Леонтьевский центр в 1996—1997 годах при разработке первого в стране Стратегического плана Санкт-Петербурга.

Миссия РЦСП: повышение качества стратегического планирования и управления на государственном, региональном и муниципальном уровнях.

Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
В 2011 году в структуре НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург создана Базовая кафедра МЦСЭИ «Леонтьевский центр», целью которой является совершенствование образовательного процесса подготовки бакалавров и магистрантов посредством укрепления учебно-методических и исследовательских связей НИУ ВШЭ с Леонтьевским центром, в том числе на основе привлечения преподавателей-практиков, являющихся ведущими научными сотрудниками Леонтьевского центра, для ведения курсов по образовательным программам НИУ ВШЭ. Студенты также участвуют в проектах кафедры, междисциплинарных семинарах, проходят практику в Леонтьевском центре, пишут курсовые и выпускные квалификационные работы под руководством преподавателей кафедры — сотрудников Леонтьевского центра. Особенно тесное сотрудничество сложилось между Базовой кафедрой МЦСЭИ «Леонтьевский центр» и Департаментом государственного администрирования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Консорциум Леонтьевский центр — AV Group 
В октябре 2015 года для совместной работы на рынке разработок стратегических документов для городов и регионов России создан Консорциум Леонтьевский центр — AV Group (LC-AV), который консолидирует опыт команды профессионалов, реализовавшей более 1000 успешных проектов с 1991 года.

См. также 
 Парадокс Леонтьева
 Модель Леонтьева

Примечания

Ссылки 
 Сайт

Экономические научные организации
Негосударственные организации России
АНЦЭА
Научные институты, основанные в 1991 году